Сензонтле има више значења:

 Сензонтле (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Сензонтле (Алварадо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику